Die FIA-GT-Meisterschaft 2008 umfasste insgesamt zehn Rennen in acht Ländern. Das Rennen in Spa-Francorchamps wurde als 24-Stunden-Rennen ausgetragen. In Bukarest wurden 2 Läufe à 1 Stunde gefahren.

Rennkalender und Ergebnisse 

1 Die beiden Läufe in Bukarest wurden getrennt gewertet. Für jeden Lauf gab es halbe Punktzahlen.

Meisterschaftsergebnisse

Fahrer und Teams GT1

Fahrer und Teams GT2

Weblinks 

2008
Motorsportsaison 2008